Чжуан Цзяжун і Чжан Шуай були чинними чемпіонками, але вирішила того разу не брати участі.

Чжань Хаоцін і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши пару Дарія Юрак і Каталін Мароші з рахунком 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні пари 

  Ракель Копс-Джонс /  Абігейл Спірс (півфінал)
  Чжань Хаоцін /  Крістіна Младенович (чемпіонки)
  Наталі Грандін /  Владіміра Угліржова (1-ше коло)
  Дарія Юрак /  Каталін Мароші (фінал)

Сітка

Посилання 
 Draw

Portugal Open, парний розряд
Жінки, парний розряд